Zacatepec, municipi de Morelos
 Club Atlético Zacatepec, club de futbol mexicà
 Chatino de Zacatepec, llengua ameríndia de Mesoamèrica